Ел Ваље де лос Ебанос има више значења:

 Ел Ваље де лос Ебанос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ваље де лос Ебанос, Модуло Куатро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику